Winston-Salem Open 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Winston-Salem Open rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia 2011 roku w Winston-Salem na kortach twardych o puli nagród 553 125 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011